була японською компанією з виробництва відеоігор, яка була заснована в березні 1991 року.

Історія компанії 
Aspect розробляв ігри для Master System, Game Gear, Pico, Mega Drive/Genesis, Saturn, Super NES, Game Boy Advance, Nintendo DS і WonderSwan Color. Aspect також працював з такими компаніями; Sega, Takara Tomy, D3 Publisher, Square, Tec Toy, Banpresto, Takara, Disney Interactive Studios і навіть Samsung.

Початкова штаб-квартира була розташована в Хігасі-ікебукуро в Токіо, Токіо. У лютому 1993 року, оскільки організація потребувала більше місця у зв'язку з розширенням своєї діяльності, вона переїхала до будівлі Тамура в Хіґасі-ікебукуро. З тієї ж причини в лютому 1995 року вона переїхала до будівлі Ікебукуро Хара, також у Хіґасі-ікебукуро. У травні 2005 року, щоб отримати кращі офісні приміщення, він переїхав до Східної будівлі Ікебукуро, також у Хіґаші-ікебукуро.

Ігри

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт (архівований, японський)
 Ancient Co. на MobyGames
 

Розробники відеоігор, засновані в 1991
Розробники відеоігор, закриті в 2018
Закриті відеоігрові компанії
Японські компанії, засновані в 1991 році
Японські компанії, закриті в 2018 році
Розробники відеоігор